YKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirkland Lake (Canada)